Josef Suk (1874–1935) – czeski kompozytor
 Josef Suk (1929–2011) – czeski skrzypek